Nova América kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tarabai (ort), São Paulo, 
 Nova América (kommun i Brasilien), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar